Бромид-иодид ртути(II) — неорганическое соединение,
смешанная соль ртути, бромистоводородной и иодистоводородной кислот
с формулой HgIBr,
жёлтые кристаллы.

Получение 
 В смеси растворов бромида и иодида ртути(II) равновесие сильно смещено в сторону смешанной соли :

 Реакция стехиометрических количеств иодида ртути(I) и брома :

Физические свойства 
Бромид-иодид ртути(II) образует жёлтые кристаллы
ромбической сингонии,

параметры ячейки a = 0,697 нм, b = 1,283 нм, c = 0,476 нм, Z = 4,
структура типа бромида ртути(II).

Растворяется в этаноле и эфире.

Примечания

Литература 
 
 
 

Соли ртути
ртути
ртути
Галогениды металлов